Невзо́ров — русская фамилия. Происходит от прозвища невзор — неказистый, невзрачный.

Носители фамилии

Невзоров 
 
 Невзоров, Алексей Александрович (род. 1988) — российский спортсмен.
 Невзоров, Андрей Геннадьевич (1889—1978) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 
 Невзоров, Валентин Иванович (1918—1961) — советский режиссёр театра и кино.
 Невзоров, Владимир Михайлович (род. 1952) — советский дзюдоист и самбист, олимпийский чемпион.
 Невзоров, Иван Арсентьевич (1903—1997) — советский военный деятель.
 Невзоров, Максим Иванович (1762/1763—1827) — русский поэт и публицист.
 Невзоров, Николай Кесарьевич (1848—1904) — педагог, писатель, историк литературы.

 Невзорова, Татьяна Анатольевна (род. 1987) — российская саночница.

См. также 
 Похождения графа Невзорова
 Невзорово

Примечания